Taser, rebaptisée Axon en 2017, une société spécialisée dans les produits de sécurité.
 Le Taser, une marque de pistolet à impulsion électrique.

cs:Taser
da:Taser
en:Taser
ko:테이저
it:Taser
pl:Taser
pt:Arma de eletrochoque#Taser
ru:Тазер
simple:Taser